Cristian Bustos puede referirse a:

 Cristian Bustos Costa (1983-), futbolista español;
 Cristián Bustos Mancilla (1965-), triatleta chileno;
 Cristián Bustos Rodríguez (1983-), atleta chileno;
 Cristian Ezequiel Bustos (1985-), futbolista argentino.